Віс-ан-Артуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північ від Парижа, 45 км на південь від Лілля, 13 км на схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 674,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Віс-ан-Артуа на сайті французького Національного інституту географії
 Віс-ан-Артуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віс-ан-Артуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Віс-ан-Артуа на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Віс-ан-Артуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале